Xiang liu - negenkoppige slang in de Chinese mythologie
 Xiangliu (maan) - maan van de planetoïde 225088 Gonggong, genoemd naar bovenstaande